Jardim do Seridó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jardim do Seridó (ort), Rio Grande do Norte, 
 Jardim do Seridó (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar